Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 27. Oktober 2002 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tim Henman, der auch in diesem Jahr wieder topgesetzt antrat, jedoch im Viertelfinal gegen David Nalbandian ausschied. Dieser zog weiter in den Final und siegte dort gegen Fernando González in drei Sätzen mit 6:4, 6:3 und 6:2. Für Nalbandian war es sowohl sein zweiter Titel im laufenden Jahr als auch sein zweiter Titel insgesamt auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Ellis Ferreira und Rick Leach die Titelverteidiger. Es nahmen beide auch in diesem Jahr wieder am Turnier teil, jedoch mit unterschiedlichen Partnern. Während Ferreira nicht über die erste Runde hinauskam, schaffte es Leach bis in den Halbfinal. Den Final gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen gegen Mark Knowles und Daniel Nestor. Für die amerikanischen Brüder war es in der laufenden Saison bereits der fünfte gemeinsame Titel sowie ihr neunter gemeinsamer Titel insgesamt auf der ATP World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975'000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'000'000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier in Münchenstein
ATP Tour 2002